A Taste Of Death est une compilation du groupe de death metal français Loudblast, sortie en 1999.

Composition du groupe
 Stéphane Buriez : chant et guitare
 Stéphane Jobert, Nicolas Leclerc : guitare
 Patrick Evrard, François Jamin : basse
 Joris Terrier, Thierry Pink, Hervé Coquerel : batterie

Liste des chansons 

 Subject To Spirit / Flesh (medley live) - 6:11
 Taste Me - 4:08
 Disquietin' Beliefs - 4:10
 After Thy Thought - 4:32
 Sinkin''' - 2:04
 Ectasy - 4:12
 The Fall Down - 4:26
 Pleasure Focus - 4:01
 Man's Own - 2:38
 Turn The Scales - 4:10
 About Solitude - 1:33
 Fances - 5:18
 Against Time - 4:47
 Punishement To Come - 3:48
 Malignant Growth - 3:05
 Black Death - 5:36
 No Tears To Share'' - 6:43

Album de Loudblast
Album publié par XIII Bis Records
Album musical sorti en 1999